Фухимори:
 Фухимори, Альберто (родился 28 июля 1938) — президент Перу с 28 июля 1990 по 17 ноября 2000.
 Фухимори, Кейко (родилась 25 мая 1975,) — дочь Альберто Фухимори, перуанский политик, кандидат в президенты на выборах 2011 года.